Баки́р Изетбе́гович (; род. 28 июня 1956, Сараево) — боснийский политик, член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман с 6 ноября 2010 года до 20 ноября 2018 года. На выборах 2014 года набрал большинство голосов.

Биография 

Бакир Изетбегович родился 28 июня 1956 года в Сараево.

После окончания школы учился на архитектурном факультете Сараевского университета, который окончил в 1981 году. В дальнейшем работал консультантом в архитектурной компании.

Семья 
Отец — Алия Изетбегович (1925—2003) — боснийский политик, писатель и философ, в 1990 — 1996 годы — президент Республики Боснии и Герцеговины, мать — Халида Изетбегович.

Женат, от брака имеет дочь Ясмину.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Президиума БиГ
 Новый лидер боснийских мусульман нацелен на «реальную политику» // Росбалт, 04.10.2010

Президенты Боснии и Герцеговины
Члены Президиума Боснии и Герцеговины
Правители Европы XXI века
Выпускники Сараевского университета
Дети президентов